Долина Ледяного Ветра () — область на севере материка Фэйрун из сеттинга «Забытые королевства», вымышленного мира для ролевой игры Dungeons & Dragons.
 «Долина Ледяного Ветра» — фэнтези-трилогия Роберта Сальваторе.
 Icewind Dale — серия компьютерных игр компании Black Isle Studios, включающая:
 Первая часть игры — Icewind Dale.
 Аддон к первой части — Icewind Dale: Heart of Winter.
 Вторая часть игры — Icewind Dale II.